Kyma bezeichnet:

 Kyma (Mesen), rechter Nebenfluss der Mesen in Russland
 Synonym zu Kymation (fortlaufende Zierleiste)
 New Kyma Motor Car Company Ltd., britischer Hersteller von Automobilen
 Kyma (Programmiersprache), Programmiersprache, die Sound in Echtzeit generiert, erfunden von Carla Scaletti